Maya Tskitishvili, född 1974, var premiärminister i Georgien 2021.

Referenser

Födda 1974
Kvinnor
Georgiska politiker under 2000-talet
Georgiens premiärminister
Levande personer
Personer från Tbilisi
Alumner från Tbilisis universitet